Фильмы с названием «Волкодав»:
 «Волкодав» — Россия, 1991 год.
 «Волкодав из рода серых псов» — Россия, 2006 год.